Кејпрон има више значења:
 Кејпрон (Вирџинија)
 Кејпрон (Илиноис)
 Кејпрон (Оклахома)